Nahor (fill de Serug), personatge del Gènesi
 Nahor (fill de Tèrah), personatge del Gènesi